Bundespolizeisportschule steht für:

 Bundespolizeisportschule Bad Endorf
 Bundespolizeisportschule Kienbaum